Чемпионаты Кипра по шахматам проводятся с 1961 г., когда шахматная федерация страны вступила в ФИДЕ.

Первым чемпионом Кипра стал Г. Клеопас, впоследствии многолетний лидер национальной сборной на шахматных олимпиадах.

Самым титулованным шахматистом страны является А. Константину, победивший в 9 чемпионатах. 6 титулов у П. Клиридиса и А. Антониу.

Хронологическая таблица

Примечания

Ссылки 
 Сайт Шахматной федерации Кипра

Национальные чемпионаты по шахматам
Шахматы на Кипре